toplina
 Vrućina (1995), film iz 1995.